Крести́лово — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

География 
Расположена в 10 км к югу от райцентра Локня на железной дороге Дно — Бежаницы — Локня — Великие Луки. Железнодорожная станция Стримовичи.

Население  

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 701 житель.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня была административным центром ныне упразднённой Алексеевской волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района